Макбе́йн, Макбэ́йн () — фамилия.

Известные носители 
 Макбейн, Дайан (1941—2022) — американская актриса.
 Макбэйн, Джейми (род. 1988) — американский профессиональный хоккеист.
 Макбейн, Джеймс (род. 1978) — шотландский профессиональный игрок в снукер.
 Макбейн, Нил (1895—1974) — шотландский профессиональный футболист и футбольный тренер.
 Эд Макбейн (настоящее имя Эван Хантер; 1926—2005) — американский писатель, сценарист.
 Макбейн, Эндрю (род. 1965) — канадский хоккеист.

Другое 
 «Макбэйн» — американский боевик 1991 года.

См. также 
 Макбин